Zawody biathlonowe na dystansie siedmiu i pół kilometra dla mężczyzn niedowidzących odbyły się 8 marca w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Linki zewnętrzne 
Wyniki zawodów - http://www.sochi2014.com/en/paralympic/biathlon-men-s-7-5-km-visually-impaired

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014